Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Reus, al Baix Camp

barri

camí

carrer

casa

convent

creu de terme

curs d'aigua

edifici

entitat de població

església

estació de ferrocarril

font

font de mina

granja

indret

instal·lació esportiva

masia

monestir

monument

partida rural

plaça

pont

portal

teatre

Misc 

Reus